Mas Moió (entitat de població), entitat de població al municipi de Font-rubí que 
 Mas Moió (edifici)
 Torrent de Mas Moió, curs fluvial de l'Alt Penedès, que neix al Serral de Santsuies, al terme municipal de Font-rubí